Bucks Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Bucks Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Bucks Mountain (Colorado)
 Bucks Mountain (Kalifornien)
 Bucks Mountain (Maine)
 Bucks Mountain (West Virginia)

Siehe auch:
 Bucks Hill
 Bucks Knob
 Bucks Mill
 Bucks Peak